Frauenpreis steht für:

 Auszeichnung, siehe Liste von Frauenpreisen
 Form des Minnelieds, siehe Minne- oder Werbelied #Frauenpreislied

Person:
 Matthäus Frauenpreis der Jüngere (um 1530–nach 1574), deutscher Schmied (Plattner) in Augsburg